Nagacta är ett släkte av insekter. Nagacta ingår i familjen fjärilsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilsländor
Nagacta